Spinelli is een Italiaanse familienaam en kan verwijzen naar de volgende personen:

Altiero Spinelli (1907–1986), Italiaans advocaat en medeoprichter en -bedenker van de Europese Unie

Huis Spinelli
Leden van het oude Italiaanse katholieke adellijke huis Spinelli:
Fernando Spinelli (1728-1795), Italiaans kardinaal
Filippo Spinelli (1703-1761), Italiaans bisschop
Filippo Spinelli (1566-1616), Italiaans kardinaal
Giovanni Spinelli (†1770), Italiaans aartsbisschop
Giuseppe Spinelli (1694-1763), Italiaans kardinaal en prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren
Michele Spinelli (†1824), Italiaans aartsbisschop